Wiskol – polski przewoźnik kolejowy
 Wiskol – dieriewnia w obwodzie kurskim (Rosja)